Matsuda steht für:

 Matsuda (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Matsuda, japanischer Name von Mazda
 Matsuda (Kanagawa), Stadt in der japanischen Präfektur Kanagawa